Юниорский турнир УЕФА 1979 года — 32-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 24 мая по 2 июня 1979 года в Австрии. Сборная Югославии во 2-й раз в своей истории стала чемпионом.

Квалификация

Группа 2

Группа 12

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Австрии
Футбол в Европе в 1979 году
Май 1979 года
Июнь 1979 года
Спорт в Австрии в 1979 году
Футбол
Чемпионаты Европы в Австрии